Four Peaks ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Four Peaks (Arizona), Gebiet in Arizona, Vereinigte Staaten
 Four Peaks (Neuseeland), Gebiet in der Region Canterbury, Neuseeland